Climbing to New Lows é o álbum de estreia da banda MGMT, mas que não tem certo reconhecimento, pois na época que foi lançado, a banda adotava o nome de "The Management", mas logo depois abreviou para "MGMT" e fez seus lançamentos de maior sucesso.

Faixas 

Álbuns de MGMT
Álbuns de estreia de 2005